Fingal (Ierland), county van Ierland
 Fingal (North Dakota), een dorp in de Amerikaanse staat North Dakota
 Fingal (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië